Набеглави — минеральная вода, источник находится на бальнеологическом курорте в районе села Набеглави Чохатаурского муниципалитета Грузии.

По вкусу и химическому составу (по содержанию бикарбоната натрия) Набеглави близка к более известной грузинской минеральной воде Боржоми.

Примечания 

Минеральные воды Грузии
Грузинские напитки